Ильи́нская — женская форма русской фамилия Ильинский, и топоним.

 Носительницы фамилии 
 Ильинская, Варвара Андреевна (1920—1979) — советский археолог (Украинская ССР), специалист по истории скифов.
 Ильинская, Людмила Станиславовна (1934—2002) — русский историк, исследовательница доримской истории Италии.
 Ильинская, Мария Васильевна (1856—1932) — русская актриса XIX века.
 
 Ильинская, Ольга Игоревна (1911—1986) — советский литературовед, педагог.
 Ильинская, Тамара Ильинична (1910—1991) — советский режиссёр, актриса и педагог.
 Топоним 
 Ильинская — деревня в Архангельской области, в Красноборском районе, в Телеговском сельском поселении.
 Ильинская — деревня в Великоустюгском районе Вологодской области.
 Ильинская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Ильинская — деревня в Ивановской области, в Савинском районе, в Горячевском сельском поселении.
 Ильинская — станица в Краснодарском крае, в Новопокровском районе.
 Ильинская — деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Ильинская — железнодорожная платформа в Московской области, Рязанское направление.
 Ильинская — железнодорожная станция линии Янисъярви — Лодейное Поле в Республике Карелия.
 Ильинская — часто употребляемое название станицы Ильиновской в Чечне, в Грозненском районе.
 Ильинская — прежнее название населённого пункта Ильинка в Оренбургской области, в Кувандыкском районе. Бывшая станица на реке Урал, Ильинская крепость Верхне-Яицкой укреплённой линии.

 См. также 
  (список значений).
 Ильинская губа — бухта в Кандалакшском заливе Белого моря, у берега Кольского полуострова, Мурманская область, Терский район.
 Ильинская река — река на Камчатке.
  (список значений).
 Ильинская Сопка — вулкан на Камчатке.
  (список значений).